Clarey est un patronyme porté notamment par :
Bernard A. Clarey (1912-1996), amiral de l'armée américaine. Il a donné son nom à l'Admiral Clarey Bridge.
Johan Clarey (1981-), skieur alpin français
John Clarey (1940-), coureur cyclists britannique